Група Д на Свјетском првенству 2022. одржана је од 22. до 30. новембра 2022. У групи су играли Француска, Аустралија, Данска и Тунис. Двије првопласиране репрезентације прошле су међу најбољих 16, гдје су се укрштале са групом Ц.

Француска је завршила на првом мјесту са двије побједе и једним поразом, као Аустралија, која је завршила на другом мјесту због лошије гол разлике. Тунис је завршио на трећем мјесту са четири бода, док је Данска завршила на последњем мјесту са једним бодом. Пред последње коло. Аустралија је прошла групну фазу други пут у историји, први пут након 2006. и први пут након што је прешла у АФК конфедерацију. На утакмици последњег кола између Туниса и Француске, Антоан Гризман је постигао гол за 1 : 1 у надокнади времена, након чега је утакмица завршена. Након што је свиран крај, ВАР судија је обавијестио главног да је био офсајд и гол је поништен. Гледаоци у Француској нијесу знали да је гол поништен јер се француска телевизија -{TF1}- искључила из преноса одмах након што је свиран крај. Килијан Мбапе је завршио као најбољи стријелац групе са три гола.

Побједник групе Д играо је у осмини финала са другопласираним из групе Ц, док је другопласирани из групе Д играо против првопласираног из групе Ц.

Тимови 

Састав репрезентација које су се такмичиле у групи одлучен је на жријебу који је одржан 1. априла 2022. Извлачен је по један тим из сваког од четири шешира, а састав шешира био је одређен на основу позиција на Фифиној ранг листи. Прво је извучена Француска из првог шешира, која се квалификовала као побједник групе Д у оквиру УЕФА квалификација. Из другог шешира извучена је Данска, која се квалификовала као побједник групе Ф у оквиру УЕФА квалификација. Из трећег шешира извучен је Тунис, који се квалификовала као један од побједника трећег круга КАФ квалификација, побиједивши Мали. Последњи тим који је извучен био је побједник Међуконтиненталног баража АФК—КОНМЕБОЛ, који није био познат у вријеме жријеба. У јуну 2022. Аустралија је побиједила Перу након пенала и пласирала се на првенство као побједник Међуконтиненталног баража.

Француска, Данска и Аустралија били су у истој групи и на првенству 2018. када је умјесто Туниса у групи био Перу.

Резултати

Прво коло

Данска—Тунис

Француска—Аустралија

Друго коло

Тунис—Аустралија

Француска—Данска

Треће коло

Аустралија—Данска

Тунис—Француска

Табела и статистика

Фер-плеј 

Фер-плеј поени коришћени су за одлучивање позиција на табели у случају истог броја бодова и исте гол разлике, тим са најмањим бројем негативних поена заузима бољу позицију. Рачунати су на основу добијених жутих и црвених картона у свакој утакмици групне фазе посебно, по следећем принципу:
 жути картон — минус 1 поен;
 други жути картон (индиректан црвени картон) — минус 3 поена;
 директан црвени картон — минус 4 поена;
 жути картон, а затим директан црвени картон — минус 5 поена.

Само једна казна је примјењивана за истог играча на једној утакмици.

Листа стријелаца

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 Група Д на сајту -{worldfootball.net}-

Светско првенство у фудбалу 2022.